Die Saison 2014/15 der 3. Liga ist die 5. Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer. Sie beginnt am 30. August 2014 und endet mit dem 30. Spieltag am 9. Mai 2015. Am Ende der Saison sind die Tabellenersten der vier Staffeln Nord, Ost, West und Süd zum direkten Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga 2015/16 qualifiziert.

Statistiken

Staffel Nord

Entscheidungen 3. Liga Nord 
Aufsteiger in die 2. Bundesliga: Wilhelmshavener HV, HF Springe

Relegationsspiel für die 2. Bundesliga: HF Springe

Absteiger aus der 2. Bundesliga: Eintracht Hildesheim

Relegationsspiel Abstieg: SV Beckdorf

Absteiger in die Oberligen: THW Kiel II, SG Achim/Baden

Aufsteiger aus den Oberligen: DHK Flensborg, HSV Insel Usedom

Staffel Ost

Entscheidungen 3. Liga Ost 
SC Magdeburg II darf als zweite Mannschaft eines Bundesligisten nicht aufsteigen.

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: -

Relegationsspiel für die 2. Bundesliga: HC Elbflorenz

Absteiger aus der 2. Bundesliga: GSV Eintracht Baunatal, TV Hüttenberg, TV Großwallstadt

Relegation Abstieg: HG 85 Köthen

Absteiger in die Oberligen: Northeimer HC, ESV Lok Pirna

Aufsteiger aus den Oberligen: USV Halle, SV 08 Auerbach, TV Gelnhausen

Staffel West

Entscheidungen 3. Liga West 
Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TuS Ferndorf, VfL Eintracht Hagen

Relegationsspiel für die 2. Bundesliga: VfL Eintracht Hagen

Absteiger aus der 2. Bundesliga: -

Absteiger in die Oberligen: VfL Gladbeck, OSC Löwen Duisburg, HSG VfR/Eintracht Wiesbaden

Aufsteiger aus den Oberligen: TuS Voltmetal, Longericher SC, ATSV Habenhausen

Staffel Süd

Entscheidungen 3. Liga Süd 
SG Leutershausen und SG Nußloch haben keine Lizenz für die 2. Bundesliga beantragt.

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: -

Absteiger aus der 2. Bundesliga: -

Relegation Abstieg: TuS Fürstenfeldbruck

Absteiger in die Oberligen: TSV Neuhausen/Filder, TSV Friedberg

Aufsteiger aus den Oberligen: VfL Pfullingen, TSG Haßloch, HC Oppenweiler/Backnang

Anders als in der ersten und zweiten Handball-Bundesliga wird in der 3. Handball-Liga bei Punktgleichheit zunächst der direkte Vergleich und erst danach die Tordifferenz herangezogen.

Relegation Aufstieg 

Das Turnier wird am 23. Mai 2015 in der EnergieVerbund Arena, Dresden ausgetragen.

Relegation Abstieg 

Das Turnier wird am 30. Mai 2015 in der SH Bernburg Halle, Bernburg ausgetragen.

Siehe auch 
 3. Liga
 Handball-Bundesliga 2014/15
 2. Handball-Bundesliga 2014/15
 DHB-Pokal 2014/15

Weblinks 
 Tabelle auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

Herren
Handballsaison 2014/15